Калмыко́ва — женская форма русской фамилии Калмыков.

 Известные носители 
 Калмыкова, Александра Михайловна (урождённая Чернова; 1849 (1850) — 1926) — русская общественная деятельница в области народного образования.
 Калмыкова, Дарья Константиновна (род. 1983) — российская актриса театра и кино.
 Калмыкова, Елена Викторовна (Елена Колина; род. 1959) — российская писательница, кандидат технических наук.
 Калмыкова, Лукерья Васильевна (1840—1886) — лидер духоборов.
 Калмыкова, Людмила Эльмаровна (1918—2005) — заслуженный работник культуры РФ.
 Калмыкова, Мария Львовна (род. 1978) — российская баскетболистка.